Архимандри́т Али́пий (в миру Александр Кириллович Кастальский-Бороздин; 1 ноября 1952, Москва) — архимандрит Русской православной церкви, насельник Троице-Сергиевой лавры, главный редактор Патриаршего издательско-полиграфического центра Троице-Сергиевой Лавры. Автор многократно переиздававшегося учебника по православной догматике «Догматическое богословие: Курс лекций». Входит в состав издательского совета Русской православной церкви. Настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Абрамцеве.

Биография 
После окончания средней спецшколы № 20 в 1970 года поступил в МИИТ (специальность АСУ), который окончил в 1975 году.

Работал в конструкторском бюро программистом, одновременно нёс послушание алтарника при храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще.

В 1978 году поступил во 2-й класс Московской духовной семинарии. С декабря 1979 года являлся насельником Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 1980 году окончил Московскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию.

21 августа 1980 года наместником лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) пострижен в монашество с именем . 21 ноября 1980 года архиепископом Дмитровским Владимиром (Сабоданом) рукоположён в иеродиакона. 10 января 1982 года архиепископом Дмитровским Владимиром (Сабоданом) рукоположён в иеромонаха.

С 1982 по 1989 год — экскурсовод в Троице-Сергиевой лавре.

В 1984 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 1984 по 1992 год преподавал в Московских духовных школах догматическое богословие, патрологию и древнееврейский язык. На основе лекций, прочитанных им в МДС в 1984—1988 годы был подготовлен учебник «Догматическое богословие», написанный в соавторстве с архимандритом Исаией (Беловым)

4 апреля 1987 года архиепископом Дмитровским Александром (Тимофеевым) возведён в сан игумена.

С 1989 года — председатель издательского отдела Троице-Сергиевой лавры.

С 1994 года — генеральный директор Патриаршего издательско-полиграфического центра при лавре.

5 мая 1994 года возведён в сан архимандрита патриархом Алексием II.

В 1990-е годы был привлечён для преподавания в Православном Свято-Тихоновском богословском институте.

Являясь антиглобалистом и противником внедрения ИНН, в феврале 2001 года выступил на VII пленуме Синодальной богословской комиссии с докладом «Глобализация как инструмент апостасии».

Публикации 
 статьи
 Академический вечер в Московских Духовных школах // Журнал Московской Патриархии. 1985. — № 3. — С. 18-19.
 Епископ Нью-Йоркский Петр — доктор канонического права // Журнал Московской Патриархии. 1985. — № 8. — С. 22-23.
 Протестантские тенденции в книге священника Александра Борисова «Побелевшие нивы» // Единство Церкви: Богословская конференция 15-16 ноября 1994 года. — Москва : Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1996. — С. 60-74.
 
 Глобализация, как инструмент апостасии // Святая Русь. — 2001. — № 2
 Непостижимая глубина // Мы все были у него в сердце: воспоминания об архимандрите Кирилле (Павлове) : [посвящается 100-летию со дня рождения]. — Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2019. — C. 64-70
 Проповедь на праздник Сретения Господня. Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин) // stsl.ru, 17 февраля 2020

 книги
 Догматическое богословие : курс лекций. — Сергиев-Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. — 287 с. (в соавторстве с архимандритом Исаией (Беловым))
 Догматическое богословие: Курс лекций. — Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. — 288 с.
 Догматическое богословие : курс лекций. — Сергиев Посад : СТСЛ, 2000. — 288 с.
 Догматическое богословие : курс лекций. — Сергиев Посад : СТСЛ, 2002. — 288 с.
 Догматическое богословие : курс лекций. — Сергиев Посад : СТСЛ, 2005. — 288 с.
 Догматическое богословие : курс лекций. — Сергиев Посад : СТСЛ, 2007. — 288 с.
 Догматическое богословие. Курс лекций. — М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2012. — 288 с.
 
 
 Свято-Троицкая Сергиева лавра. — Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. — 249 с.
 Свято-Троицкая Сергиева Лавра : 2021 / фотографии. — Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2021. — [7] л.

Примечания

Ссылки 
 Алипий (Кастальский), архимандрит

Архимандриты Русской православной церкви
Антиглобалисты